CESI est un sigle qui peut désigner :
 le CESI, anciennement centre des études supérieures industrielles, est un groupe d'enseignement supérieur et de formation professionnelle ;
 la confédération européenne des syndicats indépendants ;
 un chauffe-eau solaire individuel ;
 le china Electronics Standardization Institute, institut de normalisation autorisé par le ministère de l’industrie des technologies de l’information de Chine à l’adoption de et la conformité aux normes nationales d’information.

Voir aussi 

 Cesi (homonymie)